Stadln ist der Ortsname von:
 Stadln (Gemeinde Rainbach), Ortsteil der Gemeinde Rainbach im Mühlkreis, Bezirk Freistadt, Oberösterreich
 Stadln, deutscher Name der Ortschaft Stodůlky in der Gemeinde Prášily, Plzeňský kraj, Tschechien

Siehe auch:
 Stadeln
 Stadl